О́пытный:

 «Опытный» («Серго Орджоникидзе») — эскадренный миноносец Советского ВМФ, головной корабль и единственный представитель ЭМ проекта 45.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Опытный — посёлок в Минском районе Минской области.
 
 Россия
 Опытный — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края, упразднён в 1988 г.
 Опытный — посёлок в Вейделевском районе Белгородской области.
 Опытный — посёлок в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Опытный — посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.
 Опытный — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Опытный — посёлок в Аксайском районе Ростовской области.
 Опытный — посёлок в Барышском районе Ульяновской области.
 Опытный — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Опытный — посёлок в Цивильском районе Чувашии.
 Опытный — до 1976 г. название посёлка Тимиря́зевский в Чебаркульском районе Челябинской области.

См. также 
 Опытное